Akum peut désigner :
 akum, une langue jukunoïde du Cameroun ;
 Akum, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Furu-Awa ;
 Akum, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Santa.